Корж — многозначное слово.

 Корж — плоское изделие из теста, обычно полуфабрикат для торта.

Носители фамилии 
 Корж, Алексей Александрович (1924—2010) — советский и украинский врач.
 Корж, Анатолий Владимирович (1947—2019) — украинский политик.
 Корж, Василий Захарович (1899—1967) — Герой Советского Союза.
 Корж, Виктор Фёдорович (1938—2014) — украинский поэт, литературовед, редактор.
 Корж, Виталий Терентьевич (род. 1938) — украинский политик.
 Корж, Дмитрий Михайлович (род. 1971) — советский и туркменский футболист.
 Корж, Иван Алексеевич (род. 1961) — белорусский военачальник и политик.
 Корж, Кузьма Алексеевич (1887—1919) — украинский государственный и политический деятель.
 Корж, Макс (Максим Анатольевич; род. 1988) — белорусский певец.
 Корж, Никита Леонтьевич (1731—1835) — запорожец, известный устными рассказами о Запорожской Сечи.
 Корж, Николай Афанасьевич (1921 — ?) — украинский советский и партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7—8-го созывов.
 Корж, Павел Диомидович (1904—1968) — советский учёный.
 Корж, Татьяна Александровна (род. 1993) — белорусская легкоатлетка.

Топоним 
 Корж — деревня в центральной части Порховского района Псковской области.

См. также 
 Коржи
 Коржик